Лига Куп Израела у кошарци () годишње је предсезонско кошаркашко такмичење у Израелу. Прво издање приређено је 2006. године, а такмичење је изведено у форми турнира на коме учешће узима 8 најбоље пласираних екипа регуларног дела претходне сезоне Суперлиге Израела. Они се за трофеј такмиче по класичном елиминационом систему (четвртфинале, полуфинале, финале).

Досадашња издања

Успешност клубова

Види још 
 Суперлига Израела у кошарци
 Куп Израела у кошарци

Спољашње везе 

 Званични сајт лиге

Национална кошаркашка куп такмичења
Кошарка у Израелу